Ил-96 е съветски четиримоторен пътнически широкофюзелажен самолет, създаден от конструкторското бюро „Илюшин“. Произвежда се във Воронеж.

Варианти 
 Ил-96-300
 Ил-96-400
 Ил-96M/Т
 Ил-96ПУ – специален въздушен транспорт на президента на Руската федерация. ПУ – Пункт за управление (на въоръженията в случай на ядрен конфликт).

Летателно-технически характеристики 

Съветски пътнически самолети
Воронеж